Le mot « signifiance » a deux sens. 

 Pour le logicien, la signifiance est la dimension syntaxique du sens.
 Pour le linguiste, la  signifiance est l'émergence du sens chez le récepteur.

Homonymie